Il doppio del torneo di tennis Palm Desert WCT 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Jan Kodeš e Vladimír Zedník che hanno battuto in finale Raymond Moore e Onny Parun 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Ove Nils Bengtson /  Björn Borg (quarti di finale)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (semifinali)

 Adriano Panatta /  Ion Țiriac (primo turno)
 Tom Edlefsen /  Tom Leonard (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Palm Desert WCT 1974